Tichonow (russisch Тихонов) oder Tichonowa (weibliche Form) ist der Familienname folgender Personen:

 Alexei Wladimirowitsch Tichonow (* 1971), russischer Eiskunstläufer
 Anastassija Sergejewna Tichonowa (* 2001), russische Tennisspielerin

 Jelena Tichonowa (* 1977), russische Marathonläuferin
 Julija Dmitrijewna Tichonowa (* 1986), russische Skilangläuferin
 Juri Anatoljewitsch Tichonow (* 1950), russischer Physiker
 Katerina Wladimirowna Tichonowa (* 1986), russische Tochter von Wladimir Putin und Ljudmila Alexandrowna Putina
 Michail Andrejewitsch Tichonow (* 1998), russischer Fußballspieler
 Natalija Tichonowa (* 1990), ukrainische Biathletin

 Sofja Dmitrijewna Tichonowa (* 1998), russische Skispringerin
 Tamara Iwanowna Tichonowa (* 1964), russische Skilangläuferin

 Wjatscheslaw Wassiljewitsch Tichonow (1928–2009), russischer Schauspieler

Tikhonov steht für:

 (9565) Tikhonov, Asteroid

Siehe auch:
 Tichonowa